Уикипедия на казахски език () е раздел на казахски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 3 юни 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Казахски език
Казахски език
Казахски език